La saison 1936-1937 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1936-1937

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club Blida.
Le GSA: Gallia Sport d'Alger.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
Le GSO: Groupement Sportif Orléansville.
Le USOM: Union Sportive Ouest Mitidja.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
L'OHD: Olympique d'Hussein-Dey.
L'RCMC: Racing Club Maison-Carrée.

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division HonneurSource

Calendriers de la Première Division

Calendriers de la Deuxième Division

Calendriers de la Troisième Division

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur

Palmarès de la Première Division

Palmarès de la Deuxième Division

Groupe A

Groupe B

Palmarès de la Troisième Division

Groupe A

Groupe B

Match de barrage pour le titre de Champion 
Le Stade Guyotville bat l'USM Blida par (2 à 1) et devient champion de la troisième division.

Match de Classement

Matchs de barrages pour l'accession

Compétitions de Jeunes

Championnats Juniors

Championnats Cadets

Championnat Minimes

Concours 

 Concours Jeune Footballeur

 Concours Plus Jeune Footballeur

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison

Articles connexes 
 Championnat d'Afrique du Nord de football 1936-1937
 Coupe d'Afrique du Nord de football 1936-1937
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie